Радев е българско фамилно име, производно от личното име Радо, Радю.

Личности 
 Валентин Радев (р. 1958) – политик
 Димитър Радев – няколко души с това име
 Жеко Радев (1875-1934) – географ
 Иван Радев (1902-1969) – комунистически деец
 Иван Радев (р. 1943) – филолог
 Пейо Радев (?-?) – революционер
 Петко Радев – няколко души с това име
 Ради Радев – няколко души с това име
 Румен Радев (р. 1963) – 5-и президент на България (от 2017)
 Симеон Радев (1879-1967) – дипломат и писател
 Траян Радев (1929-2010) – писател и журналист
 Тодор Радев (1887-1957) – офицер и политик
 Тодор Радев – икономист, ректор на Международния колеж в Албена

Друго 
 Радев – река в Полша

Български фамилни имена